

Тавричеський сільський округ — сільський округ, Бородуліхинський район, Абайська область
 Тавричеський сільський округ — сільський округ, Уланський район, Східноказахстанська область